Kurtz von Senftenau (auch Kurz von Senftenau) war der Name eines süddeutschen Adelsgeschlechts, das in Besitz von Schloss Senftenau war, wonach der Prädikatsname geführt wurde.

Geschichte 
Es war eine nachmals, mit Diplom von 1638, gräfliche Familie, die in Österreich, Bayern und schon 1320 im Pustertal gewohnt hat.

Persönlichkeiten des Geschlechts 
 Ferdinand Sigismund Kurtz von Senftenau (1592–1659), Reichsvizekanzler des Heiligen Römischen Reiches
 Jacob Kurz von Senftenau (1553–1594), Reichsvizekanzler des Heiligen Römischen Reiches
 Maximilian Kurtz von Senftenau (1595–1662), ein Diplomat und Politiker im Kurfürstentum Bayern
 Sebastian Kurtz von Senftenau († 1568), deutscher Faktor der Fugger

Siehe auch:
 Kurtz (Familienname)
 Schloss Senftenau

Einzelnachweise 

Deutsches Adelsgeschlecht